

Patronyme 
 Claudine Dié (née en 1954), footballeuse française ;
 Drissa Dié (né en 1960), ancien joueur de basket-ball ivoirien ;
 Serey Dié (né en 1984), footballeur international ivoirien ;
 Serge Dié (né en 1977), footballeur international ivoirien.

Prénom 
 Dié Gendrier (1705-1791), ingénieur des ponts et chaussées français.

Voir aussi